Николишин — українське прізвище.

 Николишин Андрій Васильович (1973) — російський хокеїст.
 Николишин Володимир Олексійович (1924—1950) — лицар Срібного хреста заслуги УПА.
 Николишин Дмитро Васильович (1884 —1950) — український письменник, літературознавець, педагог.
 Николишин Роман Олегович (1997) — український футболіст, захисник.
 Николишин Юрій Ігорович (1968) — український письменник, фотограф і видавець.

Українські прізвища